Toku-hime peut faire référence à :
 Toku-hime, fille de Oda Nobunaga,
 Toku-hime, fille de Tokugawa Ieyasu.